Tjålmakjauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmakjauratj (Arvidsjaurs socken),  (20,2 ha)
Tjålmakjauratj (Jokkmokks socken),  (16,7 ha)

Se även 
Tjålmak
Tjålmakjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn